Le tournoi de tennis d'Estoril est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Lucie Šafářová remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Li Ting et Sun Tiantian.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril (ATP 2005)
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2005
Tennis féminin en 2005
Sport au Portugal en 2005
Tennis en avril 2005
Tennis en mai 2005